Sony Ericsson K510 — сотовый телефон, выпущенный Sony Ericsson в феврале 2006 года. Устройство обладает 262144-цветным TFT LCD экраном с разрешением 128x160 пикселей, 28 МБ общей памяти, 1.3-мегапиксельной камерой, программой для чтения ленты RSS, поддержкой 3D-графики, громкоговорителем, воспроизведением MP3 и AAC звуковых файлов, записью и воспроизведением 3GP, подключением Bluetooth и ИК портом. K510i доступен в трёх цветовых схемах: чёрный, розовый и красный, причём пользователь может покупать дополнительные сменные панели Style-Up™ Covers Website.

Модификации 
 K510i — 900/1800/1900 МГц глобальная (International)
 K510c — 900/1800/1900 МГц для Китая (China)
 K510a — 850/1800/1900 МГц для Америки (America)

Функциональность и характеристики

Изображения 
Телефон обладает встроенной 1,3-мегапиксельной камерой, которая может снимать изображения трёх разрешений — большие (1280*1024), средние (640*480) и маленькие (160*120). 

Телефон имеет функцию цифрового приближения, которая позволяет приближать до 2x для средних (640*480) и до 4x для малых (160*120) изображений. Также пользователь может выбирать между настройками качества Нормальный и Хороший. Получаемые изображения сжимаются в JPEG-формат.

Другие функции:
 Эффекты Черно-белый, Негатив, Сепия и Соляризация
 Ночной режим, где изображение улучшается при съемке тёмных изображений
 Таймер, при котором изображение автоматически снимается через указанный промежуток времени

Камера также может быть использована совместно с микрофоном для записи видео (в 3GP формат), с разрешением 176*144 или 128*96 пикселей. Эффекты (перечисленные выше) и Ночной режим также могут быть использованы при съёмке видео.

Общение 
 SMS
 MMS
 Предикативный ввод
 Электронная почта
 Диктофон
 LMS

Развлечения 
 3D Java игры
 Проигрыватель
 Тоны (MP3/AAC)
 Music DJ™
 Photo DJ™
 Video DJ™
 PlayNow™
 Панели Style-Up™
 Внешняя фотовспышка MC-60 (не в комплекте)

Интернет 
 Access NetFront™ Web Browser
 Модем
 RSS feeds

Соединения 
 Bluetooth
 ИК-порт
 GPRS
 Поддержка USB

Память 
 28 МБ встроенной памяти, но может варьироваться в зависимости от подключенной сети и поставки.
 Телефон не имеет поддержки карт памяти, таким образом невозможно её расширение.
 1 МБ оперативной памяти, следовательно запускаются 3D Java — игры свыше 1,5 МБ.

Размеры 
 Размеры: 101 x 44×17 мм
 Масса: 82 г

Критика

Рыночное положение и продажи

Обзоры в специализированных изданиях

Ссылки 
 Официальная страница Sony Ericsson K510i
 Темы оформления для Sony Ericsson K510i
 https://web.archive.org/web/20080113014028/http://www.myk510.lasyk.net/ - Игры и темы
 Лента новостей о Sony Ericsson K510c — Sina Tech
 Описание, отзывы, ссылки на обзоры — Helpix

K510
Появились в 2006 году